Ahtisaari ist der Familienname folgender Personen:

 Eeva Ahtisaari (* 1936), finnische Historikerin, Autorin und First Lady
 Martti Ahtisaari (* 1937), finnischer Politiker und Diplomat